Vouvray ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Vouvray, Gemeinde im Département Indre-et-Loire, davon abgeleitet
Kanton Vouvray
Vouvray, ehemalige Gemeinde im Département Ain, heute Teil der Gemeinde Châtillon-en-Michaille
Vouvray-sur-Huisne, Gemeinde im Département Sarthe
Vouvray-sur-Loir, Gemeinde im Département Sarthe

Siehe auch:
Vovray